Clariger är ett släkte av fiskar. Clariger ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Clariger